FK Orsja (vitryska: Футбольны клуб Орша, Futbolnij Klub Orša) är en vitrysk fotbollsklubb i Orsja.

Historia 
Fotbollsklubb grundades 1951 som FK Trud.
 1951: Trud 
 1956: ZShM 
 1960: Mašinostroitel
 1965: Start
 1992: Legmaš
 1995: Maxim-Orsja
 1996: Maxim-Legmaš
 1997: Orsja
 2006: Orsja-BelAutoService
 2007: Orsja

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
  Officiell Hemsida
 FK Orsja på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1951